Hrvatska:
 Selnica, naselje i općina u Međimurskoj županiji
 Selnica (Marija Bistrica), naselje u općini Marija Bistrica, Krapinsko-zagorska županija
 Selnica Miholečka, naselje u općini Sveti Petar Orehovec, Koprivničko-križevačka županija
 Selnica Podravska, naselje u općini Legrad, Koprivničko-križevačka županija
 Selnica Psarjevačka, gradsko naselje Svetog Ivana Zeline, Zagrebačka županija
 Selnica Šćitarjevska, gradsko naselje Velike Gorice, Zagrebačka županija